Национальная французская ложа (НФЛ, ) — французская великая ложа, принадлежащая к традиционному масонству, которая развивает концепцию «свободного традиционного масонства». Она образовалась в 1968 году в результате раскола с Великой традиционной и символической ложей Опера.

История 
Национальная французская ложа является федерацией масонских лож во Франции. Она была основана 26 апреля 1968 года. В этот день три ложи, имевшие регулярные патенты создания, объединились, чтобы основать новое масонское послушание, получившее название — «Национальная французская ложа». Эти ложи собрались в Париже. Первая из них — «Жан-Теофил Дезагюлье», работала, как по Исправленному шотландскому уставу, так и по Традиционному французскому уставу. Эта ложа вошла в реестр нового послушания под № 1. Отличительным названием второй ложи-основательницы было «Джеймс Андерсон». Она находилась на востоке Лилля и работала по Традиционному французскому уставу. И третья ложа — «Верность», находившаяся на востоке Парижа практиковала Ритуал Эмулейшн. Эти три ложи были созданы в «Великой французской национальной ложе — Опера», которая в 1982 году изменила название на Великая традиционная и символическая ложа Опера.

Уставы практикуемые в НФЛ 
Одной из главных особенностей Национальной французской ложи является рекомендуемая для каждого брата практика следующих трёх уставов: Традиционный французский устав (или Французский современный восстановленный устав), Исправленный шотландский устав и Ритуал Эмулейшн. По состоянию на декабрь 2012 года НФЛ объединяла 300 масонов в 17 ложах, и 9 учебных и исследовательских лож. Эти учебные и исследовательские ложи имеют единственную цель — углубить изучение исторических источников и основ масонской традиции.

В отличие от многих послушаний, НФЛ культивирует свою небольшую численность и практикует оригинальное масонство, поскольку имеет уменьшенную административную структуру. Поскольку НФЛ принимает мало новых членов, она оставляет другим своим масонам возможность привлекать почётных и уважаемых кандидатов в свои ряды.

В марте 2015 года члены Национальной французской ложи основали Национальную французскую смешанную ложу (НФСЛ), которая независима от НФЛ, но состоит в тесной дружбе с ней и придерживается её целей и принципов. 21 апреля 2018 года, сохраняя свои собственные организации, НФЛ и НФСЛ объединились, чтобы основать «Объединенные национальные французские ложи» (ОНФЛ).

Место на французском масонском ландшафте 
Национальная французская ложа является членом ассоциации «Французское масонство», основанной 20 февраля 2002 года в Париже. В рамках этой группы она также входит в Институт масонства Франции (ИМФ), который был основан в октябре 2002 года. Его главная цель — дать возможность заинтересованной общественности открыть культурные и этические ценности масонства посредством исторического, литературного и художественного наследия. Таким образом, ИМФ представляет собой точку сближения для исследователей и специалистов по масонологии, которые представляют свои научные работы независимо от существующих послушаний.

См. также 
 Список масонских организаций
 Масонство во Франции

Литература 
 Роже Дашез (2003) «История французского франкмасонства, Что мне известно?» PUF. ISBN 2-13-053539-9.
 Даниэль Лигу и др. (2000). "История франкмасонов во Франции. 1. ISBN 2-7089-6838-6.
 Даниэль Лигу и др. (2000). "История франкмасонов во Франции. 2. ISBN 2-7089-6839-4.
 Yves Hivert-Messeca, " Loge nationale française ", dans Éric Saunier (sous la dir.), Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le Livre de poche (LGP), coll. " La Pochothèque ", novembre 2002 (réimpr. mai 2008) (1re éd. mars 2000), 982 p. (ISBN 978-2-253-13032-1), p. 508—509
 Статья «Французское Масонство». 9. «Универсальная Энциклопедия». ISBN 2-85229-287-4.
 Нодон, Поль (1981). «Общая история Масонства». ISBN 2-13-037281-3.
 "Франкмасонство, будущность традиции. Музей Изящных Искусств Тура. 1997. ISBN 2-84099-061-X.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Французской национальной ложи

Масонство во Франции
Великие ложи